Dundas ist der Name folgender Orte:

in Australien:
 Dundas (New South Wales)
 Dundas (Western Australia)
 Dundas (Tasmanien)

auf Grönland:
 Uummannaq (Dundas) 

in Kanada:
 Dundas (New Brunswick)
 Dundas (Ontario)
 Dundas County (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Dundas (Illinois)
 Dundas (Minnesota)
 Dundas (North Dakota)
 Dundas (Ohio)
 Dundas (Virginia)
 Dundas (Wisconsin), Calumet County

Plätze und Bahnhöfe:
 Dundas (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto
 Dundas Square, Platz in Toronto
 Dundas West (Toronto Subway), U-Bahn-Station in Toronto

Dundas ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dundas, 1. Baron Amesbury (1751–1832), britischer Politiker
 Charles Lawrence Dundas (1771–1810), britischer Politiker
 David Dundas (General) (1735–1820), britischer General
 David Dundas (David Paul Nicholas Dundas; * 1945), britischer Komponist, Musiker und Schauspieler
 Frederick Dundas (1802–1872), britischer Politiker
 George Heneage Lawrence Dundas (1778–1834), britischer Admiral und Politiker
 Henry Dundas, 1. Viscount Melville (1742–1811), schottischer Staatsmann und Jurist
 James Dundas-Grant (1854–1944), britischer Hals-Nasen-Ohren-Arzt
 James Whitley Deans Dundas (1785–1862), britischer Admiral
 Jennifer Dundas (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin

 Mark Dundas, 4. Marquess of Zetland (* 1937), britischer Adliger
 Paul Dundas (* 1952), britischer Indologe
 Richard Saunders Dundas (1802–1861), britischer Admiral

 Sally Dundas (* 1953), britisch-kanadische Filmproduzentin

Siehe auch:
 Charlotte Dundas, Dampfboot
 Kap Dundas, Ostkap von Laurie Island im Archipel der Südlichen Orkneyinseln